Cette page contient les pages d'homonymie de Abdul Mannan, Abdul Manan et Abd al-Munan.

Patronymie 

 , émir de Harar (Éthiopie) de 1829 à 1852 ;
 Moulana Abdul Mannan (mort en 2006), religieux et leader politique bangladais ;
 Eddy Helmi Abdul Manan (1979-), footballeur malaisien.

Prénom 
Abdul Mannan est un prénom notamment porté par :
  (1943-2010), politicien bangladais ;
  (1943-2010), poète et auteur bangladais ;
  (1952-), politicien indien ;
  (1981-), mannequin et acteur pakistanais ;
 , administrateur académique bangladais ;
 , politicien malaisien.